Ministerstvo státní bezpečnosti je název pro tyto úřady:

 Ministerstvo státní bezpečnosti Čínské lidové republiky
 Ministerstvo státní bezpečnosti (Německá demokratická republika), známé pod jménem Stasi
 Ministerstvo státní bezpečnosti (Podněstří)
 Ministerstvo státní bezpečnosti (Sovětský svaz)
 Ministerstvo státní bezpečnosti (Turkmenistán)

Podobné 

 Ministerstvo národní bezpečnosti
 Ministerstvo veřejné bezpečnosti

státní bezpečnosti